Slam Dance, o Slamdance, può riferirsi a: 

 Slamdance - Il delitto di mezzanotte (Slam Dance) – film del 1987 diretto da Wayne Wang
 Slam Dance - Thum fan sanan flo – serie televisiva thailandese del 2017
 Slamdance Film Festival – festival dei film indipendenti